Plaats in Indonesië
 Sopo Sorik (Kotanopan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Sopo Sorik (Panyabungan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra